HMS Gallant può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Gallant (1797) – cannoniera
HMS Gallant (H59) – cacciatorpediniere della Classe G